Serventi ist der Familienname folgender Personen:

 Luigi Serventi (1885–1976), italienischer Schauspieler und Filmregisseur
 Victor Serventi (1907–2000), französischer Komponist